Дуб — рід дерев родини букових;
 Дуб — козацьке вантажне вітрильне судно прибережного плавання;
 Дуб — шляхетський герб чеського походження.

Топонім

Дуб — село, Люблінське воєводство, Томашівський повіт
 Дуб — село, Люблінське воєводство, Замойський повіт

Дуб — ботанічна пам'ятка природи, Донецька область, Слов'янський район
 Дуб — ботанічна пам'ятка природи, Миколаївська область, Миколаїв
 Дуб — ботанічна пам'ятка природи, Сумська область, Глухівський район
 Дуб — пам'ятка природи, Сумська область, Великописарівський район

Дуб — село, община Котор

Прізвище 

 Джін Дуб (1943) — канадський архітектор українського походження.
 Дуб Микола Михайлович — старший прапорщик Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кавалер ордена «За мужність».
 Дуб Наталія Євстахіївна — кандидат наук, заслужений працівник освіти України.
 Дуб Олексій Федорович (1979—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дуб Яків (1919—1946) — український військовик, сотник УПА.

Примітки